Iso Suojärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Suojärvi (sjö i Mellersta Finland), 
 Iso Suojärvi (sjö, lat 61,62, long 26,30), 

Robotskapade Finlandförgreningar